

Села:
 Труженка — Донецька область, Маріупольський район
 Труженка — Запорізька область, Пологівський район